Fridrich Vilém Hohenzollernský (Friedrich Wilhelm Ferdinand Joseph Maria Manuel Georg Meinrad Fidelis Benedikt Michael Hubert; 3. února 1924, Umkirch – 16. září 2010, Sigmaringen) byl po 45 let hlavou knížecího rodu Hohenzollern-Sigmaringen.

Život 
Fridrich Vilém se narodil na zámku Umkirch jako nejstarší syn prince Fridricha Hohenzollernského a jeho manželky Markéty Karoly, dcery posledního saského krále Fridricha Augusta III. Hlavou rodu Hohenzollern-Sigmaringen se stal po smrti svého otce 6. února 1965.

Podle rumunských nástupnických zákonů poslední demokratické ústavy království z roku 1923 mají potomci Fridricha Viléma od roku 2017, kdy zemřel bývalý král Michal, nárok na rumunský trůn.

Manželství a potomci 
3. února 1951 se šestadvacetiletý Fridrich Vilém oženil s o osm let mladší princeznou Markétou, dcerou Karla, 6. knížete z Leiningenu a jeho manželky Marie Kirillovny Ruské. Manželé spolu měli tři syny:

 Karel Fridrich Hohenzollernský (* 1952)
 Albrecht Hohenzollernský (* 1954)
 Ferdinand Hohenzollernský (* 1960)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 3. února
Narození v roce 1924
Úmrtí 16. září
Úmrtí v roce 2010
Úmrtí v Sigmaringenu
Rytíři Řádu zlatého rouna
Nositelé záslužného kříže I. třídy Záslužného řádu Německa
Nositelé Řádu za zásluhy Bádenska-Württemberska